

Топоніми 
 Сетоуті — назва акваторії і прибережних районів Внутрішнього Японського моря.
 Сетоуті — місто у Японії, у префектурі Сідзуока.
 Сетоуті — містечко у Японії, у префектурі Каґосіма.